Носа-Сеньора-дас-Дорис:

 Носа-Сеньора-дас-Дорис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи. 
 Носа-Сеньора-дас-Дорис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сержипи.